Литвяны  — топоним в Белоруссии:

 Литвяны (хутор) — Кемелишковский сельсовет, Островецкий район, Гродненская область.
 Литвяны (деревня) — Кемелишковский сельсовет, Островецкий район, Гродненская область.
 Литвяны (Минская область) — агрогородок, Узденский сельсовет, Узденский район, Минская область.